Фауна соколообразных (Falconiformes) Волгоградской области включает 31 вид из которых в течение всего года на территории региона держатся 3, гнездятся 25, только на зимовке замечен 1, пролётом бывает 3 и случайные залёты зарегистрированы для 2 видов.

Повидовые характеристики

Галерея 
Соколообразные в символике районов Волгоградской области

См. также 
Список птиц, занесённых в Красную книгу Волгоградской области
Список птиц Волгоградской области

Примечания

Литература 
 Чернобай В.Ф. Птицы Волгоградской области. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2004. - 287с.

Птицы Волгоградской области